Silvabestius — род вымерших сумчатых. Жили в раннем миоцене в Австралии (Риверслей).

Общие сведения 
Эти животные достигали размера современных овец. Длина тела была около 1 м, черепа — 25 см. Род известен по находкам двух черепов, обнаруженных поблизости. Находка эта получила название «мадонна с младенцем», так как считается, что когда одно животное погибло, второе находилось у него в сумке. Питались растительной пищей.

См. также 
 Hulitherium
 Neohelos
 Zygomaturus
 Kolopsis

Примечания

Ссылки 
 Pat Vickers Rich, Thomas Hewitt Rich, Francesco Coffa, and Steven Morton (1990) Wildlife of Gondwana: Dinosaurs and Other Vertebrates from the Ancient Supercontinent (Life of the Past). Indiana University Press.
 Long J., Archer M., Flannery T., & Hand S. (2002). Prehistoric mammals of Australia and New Guinea: One hundred million years of evolution. University of New South Wales Press, p. 97.
 

Вымершие двурезцовые сумчатые